Clintonomika (z ang. clintonomics – zlepek słów Clinton i economics) – termin określający politykę gospodarczą prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona w latach 90. XX wieku.

Clinton objął urząd w końcowej fazie recesji i wprowadził rozwiązania, które zdaniem jego zwolenników spowodowały powrót USA na drogę wzrostu gospodarczego.

Strategię Clintona można zawrzeć w 3 punktach:
 wprowadzenie dyscypliny fiskalnej, usunięcie dziury budżetowej, utrzymanie stóp procentowych na niskim poziomie oraz pobudzanie inwestycji w sektorze prywatnym;
 inwestowanie w ludzi poprzez edukacje, szkolenia, naukę i badania;
 otwarcie zagranicznych rynków pracy dla Amerykanów.

Linki zewnętrzne 
  
 Strona z artykułu czasopisma Wprost

Bill Clinton
Historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych
Polityka Stanów Zjednoczonych